Alessandro Franceschi (1543 – 1601), vescovo cattolico italiano
 Alessandro Franceschi (1789 – 1834), scultore italiano